NASCAR Racing 2003 Season - jogo eletrônico desenvolvido pela Papyrus Design Group e publicado pela Sierra Entertainment.
 NASCAR Thunder 2003 - jogo eletrônico desenvolvido pela Budcat Creations (NGC, PS2 e Xbox) e Image Space Incorporated (PC) e publicado pela EA Sports.